Jabang ist der Familienname folgender Personen:

 Juka Jabang, gambische Verwaltungswissenschaftlerin, Managerin und Schriftstellerin
 Lamin Jabang (* 1942), gambischer Politiker